Ravenheart – secondo album della band tedesca Xandria
Ravenheart – gruppo power metal svizzero
Ravenheart – canzone contenuta nell'album Kvass, terzo full-length della band norvegese Kampfar
Ravenheart Records – casa discografica
Ravenheart Productions – casa discografica ceca
 Cuore di Corvo (Ravenheart) – romanzo di David Gemmell del 2001